Energiearmut beschreibt
 die Wechselwirkung zwischen Armut und Energiekosten in Industrieländern, siehe Energiearmut (Sozialpolitik)
 die Probleme des Zugangs der Menschen zu Energieträgern in Entwicklungsländern, siehe Energiearmut (Entwicklungspolitik)